Värtan kan syfta på:
 Stora Värtan – en fjärd i Stockholms inre skärgård
 Lilla Värtan – en fjärd i Stockholms inre skärgård
Värtahamnen – en hamn i Stockholm vid Lilla Värtan
 Värtabanan – en järnväg
 Värtans station – äldre stationshus vid Värtahamnen
Värtaverket – ett kraftvärmeverk i Hjorthagen, Stockholm
Värtagasverket – ett gasverk i Hjorthagen
Värtavägen – en gata i östra Stockholm
Värtans IK – en idrottsklubb i östra Stockholm
Värtan-Lidingö Järnväg – ett bolag involverat i byggnationen av Gamla Lidingöbron